Manuel Sáenz ist der Name folgender Personen:

* Manuel Antonio Blas Sáenz, nicaraguanischer Politiker, 18. Präsident von Nicaragua (1845)
 Manuel Lorenzo Justiniano de Zavala y Sáenz (1788–1836), mexikanischer Botschafter